Boswell est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponymes

Localité du Canada 
 Boswell, localité de la province de Colombie-Britannique ;

Localités des États-Unis 
 Boswell, localité du comté de Benton, dans l'État de l'Indiana ;
 Boswell, localité du comté de Choctaw, dans l'État de l'Oklahoma ;
 Boswell, localité du comté de Somerset, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Boswell Bay, localité de la région de recensement de Valdez-Cordova, dans l'État de l'Alaska ;

Personnes

Saint chrétien 
 Boswell ou Boisil, saint du .

Artistes 
 Boswell Sisters, trio musical américain de jazz vocal ;
 Connee Boswell (1907-1976), chanteuse et actrice américaine ;
 James Boswell (1740-1795), écrivain et avocat écossais,
 Simon Boswell (1956-), compositeur pour films britannique ;

Scientifiques 
 John Boswell (1947-1994), historien américain ;

Sportifs 
 Cathy Boswell (1962-), joueuse américaine de basket-ball
 John Boswell (1867-1948), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Ian Boswell (1991-), coureur cycliste australien ;
 Mark Boswell (1977-), athlète canadien ;
 Stewart Boswell (1978-), joueur de squash australien ;

Autres personnes 
 le clan Boswell, clan écossais des Lowlands ;
 Alexander Boswell (1928-2021), militaire britannique ;
 John Boswell (1532?-1609), laird d'Auchinleck et franc-maçon écossais ;
 Joseph Knight Boswell (1812-1890), Irlandais immigré au Canada ayant fondé de la brasserie Boswell de Québec. 
 Leonard Boswell (1934-2018), homme politique américain.

Édifices 
 Boswell High School, à Fort Worth au Texas aux États-Unis ;
 Boswell Observatory, à Doane College à Crete dans le comté de Saline dans le Nebraska aux États-Unis ;
 Boswells of Oxford, grand magasin à Oxford en Angleterre ;
 Boswells School, école secondaire à Chelmsford dans l'Essex, en Angleterre ;

Fictions 
 Boswell: A Modern Comedy, roman de Stanley Elkin.

Voir aussi 
 Boswellia, genre d'arbre de la famille des burséracées,
 Boswil, une municipalité de Suisse,

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme